PEG o peg puede referirse a:

 Polietilenglicol, un polímero químico
 PCI Express Graphics (PEG), un puerto para tarjetas gráficas de ordenador
 Ratio PEG, ratio price/earnings to growth, una herramienta de análisis del precio de las acciones
 Pequeño para la edad gestacional, un término ginecológico.
 A song by the band by Steely Dan